Vincenzo Del Prato (1930 circa) – scenografo italiano
 Ivan Del Prato (1968) – calciatore e allenatore di calcio italiano

Pagine correlate 
Prato